

Пелчин — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пелчин — село в гміні Травники Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Пелчин — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства